Kapustin steht für:
 Kapustin Jar-1, früherer Name von Snamensk (Astrachan), Stadt in der Oblast Astrachan, Russland

Kapustin ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Kapustin (* 1971), russisch-amerikanischer Physiker
 Boris Wladislawowitsch Kapustin (1932–1966), sowjetischer Jagdflieger

 Michail Nikolajewitsch Kapustin (1827–1899), russischer Jurist und Universitätskurator
 Nikolai Kapustin (1937–2020), sowjetisch-ukrainischer Komponist und Pianist
 Oleksandr Kapustin (* 1977), ukrainischer Ruderer 
 Sawelij Illarionowitsch Kapustin (1743–1820), russischer Militär und Ideologe, siehe Duchoborzen #Geschichte 
 Sergei Alexejewitsch Kapustin (1953–1995), russischer Eishockeyspieler